True metal (literalmente: metal verdadeiro), é uma expressão cunhada pela banda Manowar para se referir ao heavy metal em sua forma pura, sendo esta uma banda de heavy metal clássico e power metal,  e caracteriza-se  principalmente por inserir na temática das letras escritas conteúdos e sonoridades épicas (criadas com uso de teclados, órgãos e coros), tratando de temas como mitologia, batalhas, guerra e o próprio heavy metal.  De uma forma geral, entende-se como metal verdadeiro qualquer estilo de heavy metal "puro", ao contrário de estilos como glam metal, doom metal, stoner metal e nu metal que envolvem influência de outros estilos.

Principais bandas 
 
 Manowar	
 Majesty
 Teräsbetoni	
 Wizard	
 Rhapsody of Fire
Cutty Sark 

Subcultura heavy metal